Francia
Luray – comune dell'Eure-et-Loir
 Stati Uniti d'America
Luray – città della Contea di Hampton, Carolina del Sud
Luray – città della Contea di Russell, Kansas
Luray – villaggio della Contea di Clark, Missouri
Luray – città della Contea di Page, Virginia